Gérard Bourgeois peut désigner :
 Gérard Bourgeois (1874-1944), un réalisateur suisse ;
 Gérard Bourgeois (1936-2016), un compositeur français.